Les Forges puede referirse a: 

 Les Forges, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Bombardópolis.
 Les Forges, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Les Forges, comuna francesa del departamento de Morbihan.
 Les Forges, comuna francesa del departamento de Vosgos.